Бобик у гостях у Барбоса:

 «Бобик у гостях у Барбоса» — казка Миколи Носова.
 «Бобик у гостях у Барбоса» — мультфільм 1977 року за однойменним літературним твором Миколи Носова.

 Див. також
 Барбос в гостях у Бобика — радянський короткометражний кольоровий художній фільм 1964 року, поставлений на кіностудії «Ленфільм».